

Топонім 

 Золотинка — селище в Республіці Саха (Якутія)
 Золотинка — станція Тиндинського регіону Далекосхідної залізниці

 Золотинка — село в Чернігівському районі Чернігівської області
 Золотинка — річка, ліва притока Десни

Інше 
 Золотинка — персонаж трилогії Дж. Р. Р. Толкіна «Володар Перснів», дружина Тома Бомбадила